Crema (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Cremona
Crema (koffie), een laagje schuim bovenop espresso